Иолле - фамилия:

 Иолле, Огюст Александр (1866—?) — французский художник, сын Эрнеста-Эжена.
 Иолле, Эрнест-Эжен (1834—1886) — французский скульптор.

См. также 
 Иолай